Rebell steht für:

 Rebell, eine an einer Rebellion beteiligte Person
 Rebell (Jugendverband), ein Jugendverband der MLPD
 Rebell (Lied), Lied von Die Ärzte
 REBELL – Rechnergestützte Betriebslenkung leitergebundener Übertragungsanlagen; halbautomatisch programmiertes Routing von Telefonverbindungen der Telekom (ab 1984)

Rebell ist der Familienname folgender Personen:
 Fred Rebell (1886–1968), australischer Einhandsegler
 Fritz Rebell (1905–1990), deutscher Fußballtrainer
 Josef Rebell (1787–1828), österreichischer Maler
 Volker Rebell (* 1947), deutscher Moderator und Autor
 Walter Rebell (* 1951), deutscher Theologe, Psychologe und Schriftsteller

Siehe auch:
 Der Rebell
 Die Rebellin
 Rebel